James Robb – brytyjski marszałek lotnictwa
 James Robb – kanadyjski polityk